Amerikai Egyesült Államok
 Satellite-sziget (Washington)
 Ausztrália
 Satellite-sziget (Tasmania)